Ontonagon River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ontonagon River (Oberer See), Zufluss zum Oberen See, Michigan 
 Ontonagon River (Wisconsin), Fluss im Vilas County, Wisconsin